Republic Plaza (произносится Репа́блик Пла́за; ) — офисный небоскрёб, расположенный по адресу: 9 Раффлз-плейс, Сингапур. Является самым высоким зданием города-страны наряду с OUB Centre и  — все по 280 метров ровно. Ранее здание называлось Bank of Tokyo-Mitsubishi в честь главного арендатора.

Несмотря на то, что Сингапур находится в сравнительно сейсмически безопасной зоне, небоскрёб сделан устойчивым к землетрясениям. Бока здания имеют треугольные плоскости, снижающие воздействие ветров. Пожарные лестницы и лифты расположены по центральной оси небоскрёба. Среди арендаторов Republic Plaza можно отметить консульство Мали на 32-м этаже и консульство Сент-Винсента и Гренадин на 58-м этаже; 
 Владелец и застройщик —  (аренда на 999 лет)
 Главный подрядчик —  Стоимость строительства — 154 288 710 долларов

 См. также 
 Архитектура Сингапура
 Список самых высоких зданий Азии

 Примечания 

 Ссылки 
 Republic Plaza    на сайте structurae.net
 Republic Plaza Facts — Top Tourist Attractions in Singapore  на сайте ''guide.vacationxtravel.com

Небоскрёбы Сингапура
Небоскрёбы высотой от 250 до 299 метров
Небоскрёбы, построенные в 1996 году
Раффлз-плейс
Офисные здания Сингапура
Здания, спроектированные Кисё Курокава
Центральный регион Сингапура